Ранцони (Ranzoni) — фамилия. Известные носители:

 Ранцони, Густав (1826—1900) — австрийский художник.
 Ранцони, Даниэле (1843—1889) — итальянский художник.